Taira peut désigner :

Clan 
 Clan Taira (平氏), un clan japonais.

Patronyme 
 José Taira (1968-), footballeur portugais.
 Toshiko Taira (1921-2022), artisane et teinturière japonaise.

Genre 
 Taira, un genre d'araignées.

Homonymie de patronyme